2 miejscowości w Polsce: 
 Zielęcice – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Łask 
 Zielęcice – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Skarbimierz